Это статья о парфюмерии. О фильме см. Шалимар (фильм)

Shalimar — аромат марки Guerlain, созданный в 1921 и выпущенный в 1925 году на Всемирной выставке в Большом дворце () Парижа.

Название Shalimar происходит от садов Шалимара, возведённых сначала падишахом Джахангиром в Кашмире (см. Могольские сады), а затем его сыном Шах-Джаханом в Лахоре (см. Сады Шалимара).

История 
В 1921 году Жак Герлен создал классический мягкий сандаловый аромат. В 1925 он был переиздан во флаконе, дизайн которого разработал Раймон Герлен из хрусталя Баккара, и отправлен на Всемирную выставку.

Как пишет историк Элизабет Бариль, исследуя ваниль, Жак Герлен неожиданно отправил всю, что была у него, во флакон с Jicky (знаменитый аромат Guerlain 1889 года), чтобы посмотреть, что получится; результатом стал Shalimar. Парфюмер, вдохновленный ароматами прославленных садов, создал один из первых «восточных ароматов». На фарси Шалимар означает «властелин садов».

В 1985 в честь своего 60-летия Shalimar был переиздан в новой упаковке. В 2003 вышла новая лёгкая версия Shalimar Legere, созданная парфюмером Матильдой Лоран. Позже Shalimar Light был снят с продажи и заменён на Eau de Shalimar в 2008 году.

Современным лицом аромата является Наталья Водянова.

Характеристика аромата 
Аромат можно охарактеризовать как сладкий, восточный и ванильный.
Shalimar состоит из следующих парфюмерных нот:
 Верхние ноты: цитрусы, мандарин, кедр, бергамот и лимон.
 Ноты сердца: ирис, пачули, жасмин, ветивер и роза.
 Базовые ноты: кожа, сандаловое дерево, опопонакс, мускус, циветта, ваниль и ладан

Продажа 
С 1925 года проводилось несколько кампаний по продаже Shalimar, лицом последней стала Наталья Водянова. Популярность аромата сохраняется и в настоящее время; на данный момент он продаётся в сетях Macy*s, Sephora, Neiman Marcus и других.

Формы выпуска:
 Shalimar Extract
 Shalimar Eau de Parfum
 Shalimar Eau de Toilette
 Shalimar Eau de Cologne
 Fleur de Shalimar Edition
Производные ароматы
 Shalimar Legere (2003, не издаётся)
 Shalimar Black Mystery (2007)
 Eau de Shalimar (2008)
 Eau de Shalimar 2009 (2009)
 Shalimar Eau de Parfum 2009 (2009)
 Shalimar Oiseau de Paradis (2009)
 Shalimar Edition Charms Eau de Parfum (2010)
 Shalimar Ode a la Vanille (2010)
 Shalimar Ode a la Vanille 2012
 Shalimar Ode a la Vanille Sur la Route du Mexique (2013)
 Shalimar Fourreau du Soir (2011)
 Shalimar Parfum Initial (2011)
 Shalimar Parfum Initial A Fleur de Peau (2012)
 Shalimar Parfum Initial L’Eau (2012)
 Shalimar Parfum Initial L’Eau Si Sensuelle (2013)
 Shalimar Talisman Byzantin (2012)

В культуре 

 Аромат упоминается в романе американской писательницы С. Э. Филлиппс «Блестящая девочка» — мать главной героини светская львица Белинда Савагар постоянно пользуется им, что неоднократно подчёркивается в сюжетной линии.
 В эссе «Набережная неисцелимых», где упоминается венецианская аристократка, возлюбленная поэта Мариолина Дориа де Дзулиани (в окончательной редакции по настоянию издателя реальное имя не используется), Иосиф Бродский писал: «Затем моя Ариаднa удaлилась, оставив зa собой благовонную нить дорогих (не „Шaлимар“ ли?) духов, быстро растаявшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим зaпахом мочи…». Спустя много лет после смерти поэта в интервью российскому изданию синьора Дзулиана призналась: «Да, тогда я любила Шалимар».
 В фильме «Ничего не вижу, ничего не слышу» слепой герой Уолли спрашивает женщину-убийцу: «Простите, это „Шалимар“, вы пользуетесь „Шалимар“»? и получает ответ: «Да, это „Шалимар“».

Примечания 

Духи (парфюмерия)
Появились в 1925 году во Франции